Мойя (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бажес. Занимает площадь 75,83 км². Население — 5713 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 58 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Mapa de Moià en Google Maps

Населённые пункты Барселоны
Муниципалитеты Барселоны